Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2011/2012 KHL.
 Gagarinův pohár v této sezóně získali Jakub Klepiš, Marek Kvapil a Filip Novák s týmem OHK Dynamo Moskva.

 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů KHL